Э́йлер (произношение в современном стандартном немецком ближе к О́йлер, ) — фамилия немецкого происхождения.

Леонард Эйлер и его потомки 
 Эйлер, Леонард (1707—1783) — швейцарский, немецкий и российский математик и механик.

 
 Эйлер, Дмитрий Павлович (1883—1943) — русский офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Эйлер, Иоганн Альбрехт (1734—1800) — старший сын Леонарда Эйлера, секретарь Императорской Академии наук.
 Эйлер, Карл Леонтьевич (1740—1790) — медик, второй сын Леонарда Эйлера.
 Эйлер, Леонтий Леонтьевич (1821—1893) — русский вице-адмирал.
 Эйлер, Николай Павлович (1822—1882) — русский генерал-лейтенант; Волынский (1866) и Киевский губернатор (1866—1868).
 Эйлер, Павел Христофорович (1787—1840) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Эйлер, Христофор Леонтьевич (1743—1808) — младший сын Леонарда Эйлера, генерал-лейтенант, командир Сестрорецкого оружейного завода.
См. генеалогическое древо для упомянутых в Википедии потомков Эйлера.

Другие представители 
 Эйлер, Альберт (1936—1970) — фри-джазовый и авангардный саксофонист.
 Эйлер, Ганс (1909—1941) — немецкий физик-теоретик.
 Эйлер, Ларри (1952—1994) — американский серийный убийца.
 Эйлер, Ульф фон (1905—1983) — шведский биолог, лауреат Нобелевской премии 1970 года.
 Эйлер-Хельпин, Ханс Карл Август Симон фон (1873—1964) — шведский биохимик, родственник (но не потомок) Леонарда Эйлера, отец Ульфа Эйлера, иностранный член АН СССР (1927).

Другое 
 (2002) Эйлер — небольшой астероид главного пояса, около 17 километров в диаметре.

См. также